Браило́вский, Алекса́ндр:
 Браиловский, Александр (1896—1976) — французский и американский пианист, музыкальный педагог.
 Браиловский, Александр Давыдович — революционный деятель.
 Браиловский, Александр Яковлевич (1920—1996) — советский дерматовенеролог.
 Браиловский, Александр Яковлевич (1884—1958) — русский поэт и переводчик, меньшевик.